Zu den Strecken des Fahrplanfelds 703 (Baden–Wettingen–Regensdorf-Watt–Effretikon–Zürich) siehe:

 Bahnstrecke Baden–Zürich (Baden–Wettingen)
 Bahnstrecke Wettingen–Effretikon
 Bahnstrecke Zürich–Winterthur (Effretikon–Zürich)

700…